Коведяев — фамилия.

 Коведяев, Арсений Николаевич; капитан 2-го ранга; № 5252; 1 декабря 1835.
 Коведяев, Дормидонт Иванович; майор; № 7256; 17 декабря 1844.
 Коведяев, Матвей Николаевич; подполковник; № 4465; 18 декабря 1830.

См. также 
 Шелов-Коведяев, Фёдор Вадимович